Sophienstift ist der Name folgender Einrichtungen:
 Sophienstift Jever, Seniorenheim, ehemaliges Krankenhaus in Jever, benannt nach Friederike Auguste Sophie von Anhalt-Bernburg
 Sophienstift Lübz, Wohnstift für Witwen und Baudenkmal in Lübz, benannt nach Sophia von Schleswig-Holstein-Gottorf
 Sophienstift (Plau am See), diakonische Einrichtung in Plau am See
 Sophienstift Weimar, ehemalige Mädchenschule in Weimar am Sophienstiftsplatz, benannt nach Sophie von Oranien-Nassau (nicht identisch mit dem ehemaligen Sophien-Gymnasium (Weimar))